Solvay puede referirse a:

 Solvay (Nueva York)
 Solvay: empresa belga del sector químico. 
 Congreso Solvay: conferencias científicas bajo el patronzago de Ernest Solvay.
 Ernest Solvay: químico y empresario industrial belga.
 Proceso Solvay: método para la obtención del carbonato sódico.
 Refugio Solvay: refugio de montaña alpino en el pico Cervino.
 Solvay: poblado minero en el concejo asturiano de Siero (España).